Groenlo

Groll 
 Albert Lorey Groll
 Jacob Groll
 Josef Groll

Gröll 
 Michael Gröll,  (1722– 1798)
 Karol Gröll (Groell, Groell) (1770– 1852)